Botànica: El càlam (botànica) és una planta que pertany a la família de les aràcies (Acorus calamus).
 Antropologia: El càlam (escriptura) estri per escriure a l'antic Egipte.